Lericini – abitanti di Lerici
Lericini – abitanti di Venere Azzurra